P421 steht für:
 HMS Affray (P421), britisches U-Boot der Amphion-Klasse
 Suurop (P421), finnischer Minenleger, dann estnisches Patrouillenboot der Rihtniemi-Klasse, heute Museumsboot

Abkürzung